Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Gallardo – meksykański aktor i producent filmowy
 José de Gálvez y Gallardo – hiszpański polityk i adwokat
 Marcelo Gallardo – argentyński trener piłkarski i piłkarz
 Rafael Gallardo García – rzymskokatolicki duchowny

Inne:
 (17897) Gallardo – planetoida z pasa głównego asteroid
 Lamborghini Gallardo – samochód sportowy